Le mot Kerala désigne généralement un État de l'Inde.

Sciences et techniques

Biologie 
  est un genre de papillons de nuit, de la famille des Nolidés.
 En taxonomie, kerala est une épithète spécifique employée pour nommer diverses espèces trouvées au Kerala (Inde), voire endémiques de cet État comme l'araignée Aprusia kerala.

Météorologie 
 Les pluies rouges du Kerala sont des pluies généralement de couleur rouge-sang mais parfois jaunes, vertes ou noires, qui tombent certaines années en fin d'été au Kerala (Inde).

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 l'école du Kerala est une école de mathématiques et d'astronomie indiennes, qui a prospéré entre le  ;
 le massacre de Kerala est l'exécution de  à Kerala (dans l'est de l'Afghanistan), le .

Culture et société

Cinéma et théâtre 
 Le Club des arts du peuple du Kerala est un mouvement théâtral basé à  (Kerala, Inde), notamment connu pour son influence sur la propagation du communisme en Inde dans les années 1950.
 Le Festival international du film du Kerala est un festival de cinéma se tenant annuellement à Thiruvananthapuram (Kerala, Inde), créé en 1996.
 Les Kerala State Film Awards sont des récompenses du cinéma de Mollywood, décernées chaque année depuis 1969 à Thiruvananthapuram (Kerala, Inde).

Éducation 
 Kerala Kalamandalam est un centre majeur d'apprentissage des arts du spectacle, basé dans le village de Cheruthuruthi (district de Thrissur, Kerala, Inde).
 L'université du Kerala est une université publique située à Thiruvananthapuram (Kerala, Inde), fondée en 1937.

Sports 
 Le Chirag United Club Kerala est un club de football basé à Cochin (Kerala, Inde), fondé en 2014.
 Le Gokulam Kerala Football Club est un club de football basé à Kozhikode (Kerala, Inde), fondé en 2017.
 Le Kerala Blasters Football Club est un club de football basé à Cochin (Kerala, Inde), fondé en 2014.
 Les Kochi Tuskers Kerala sont une franchise de cricket basée à Cochin (Kerala, Inde), fondée en 2010.

Anthroponyme 
 Les  (ou Udra Keralas) sont une dynastie mentionnée dans plusieurs épopées sanskrites, dont le Mahabharata.
  (1936-) est une musicologue et universitaire américaine.

Toponyme 

 le Kerala (ou Kérala), un État du sud-ouest de l'Inde ;
 Kerala, un village de la province du Kounar, dans l'est de l'Afghanistan.

Épithète spécifique